

Стангоуп — місто, штат Айова
 Стангоуп — місто, штат Нью-Джерсі